Josh Langfeld (né le  à Coon Rapids, Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière
Choisi en  lors du repêchage 2002 par les Sénateurs d'Ottawa, cet ailier droit rejoint en 2005 les Sharks de San José.
Il signe en cours d'année pour les Bruins de Boston, avant de rejoindre l'année suivante les Red Wings de Détroit.
Il participe aussi aux matchs de Ligue américaine de hockey avec les Griffins de Grand Rapids.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 ||Americans de Great Falls ||AFHL ||45 ||45 ||40 ||85 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 ||Stars de Lincoln ||USHL ||38||35||23||58||100||14||8||13||21||42
|-
|1997-1998 ||Wolverines du Michigan || NCAA ||46||19||17||36||66||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||41||21||14||35||84||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||39||9||21||30||56||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2000-2001 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||42||16||12||28||44||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 ||Griffins de Grand Rapids|| LAH ||68||21||16||37||29||5||2||0||2||0
|- 
|2001-2002||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||1||0||0||0||2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Senators de Binghamton||LAH ||59||14||21||35||38||13||5||3||8||8
|- 
|2002-2003||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||12||0||1||1||4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 ||Senators de Binghamton||LAH ||30||13||14||27||25||2||0||0||0||0
|- 
|2003-2004||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||38||7||10||17||16||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Senators de Binghamton||LAH ||74||32||25||57||75||6||2||2||4||2
|- 
|2005-2006||Sharks de San José ||LNH ||39||2||9||11||16||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Bruins de Boston ||LNH ||18||0||1||1||10||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Griffins de Grand Rapids||LAH ||38||13||19||32||44||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007||Red Wings de Détroit ||LNH ||33||0||2||2||12||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||44 ||22 ||7 ||29 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Predators de Nashville ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||Lions de Francfort ||DEL ||45 ||21 ||16 ||37 ||63 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2009-2010 ||Lions de Francfort ||DEL ||45 ||9 ||12 ||21 ||42 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||HC Lasselsberger Plzeň ||Extraliga ||9 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||EC Villacher SV ||EBEL ||34 ||17 ||15 ||32 ||56 ||10 ||4 ||4 ||8 ||24

| 143 || 9 || 23 || 32 || 60 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en juillet 1977
Naissance dans le comté d'Anoka
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du HC Plzeň
Joueur du EC Villacher SV
Attaquant de hockey sur glace